Хо́лландс () — нидерландская и английская фамилия.

Фамилия
   (род. 1985) — английский футболист.
  (род. 1981) — нидерландская математик, профессор Университета Хериота-Уатта.
  (род. 1988) — американский бейсболист.

См. также
 Холланд
  — английский производитель пирогов и пудингов (основан в 1851 г.)
  — американский женский журнал (выходил с 1876 по 1953 г.)